Estudi (escacs), en escacs, una posició composta
 Estudi fotogràfic, espai de treball així com una corporació 
 Estudi General, precedent de les actuals universitats
 Estudi de gravació, lloc destinat a l'enregistrament de so 
 Estudi (música), obra destinada a millorar alguns aspectes de la tècnica instrumental
 Estudi o esbós, treball preparatori realitzat abans de l'obra final
 Estudi, habitatge de petites dimensions, normalment amb una única habitació
 Estudi epidemiològic
 Estudi de la vegetació, inventari de totes les espècies de plantes en una àrea definida
 Tècniques d'estudi
 L'Estudi, antic col·legi d'OIià (Cerdanya).